Marion Neises (* 8. Mai 1967 in Trier, geborene Marion Schmidt) ist eine deutsche Journalistin, Unternehmerin und Verlagsgründerin.

Werdegang 
Während ihres Studiums der Politik- und Wirtschaftswissenschaften arbeitete Neises für verschiedene Printmedien und Radiosender. 1993 wechselte sie als Moderatorin zum Nachrichtensender n-tv und moderierte von 1994 bis zu ihrem schweren Verkehrsunfall in 2002 mehrere Nachrichtenformate bei öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern, unter anderem die Sendungen DAS im NDR und Neues um Neun im SWR.

Von 2002 bis 2012 war Marion Neises unfallbedingt nur freiberuflich als Journalistin und später als Yogalehrerin tätig.

2012 gründete sie die WAY Europäische Akademie für Yoga und ganzheitliche Gesundheit, deren Geschäfte sie heute führt und die mittlerweile eine der größten Yoga-Akademien in Deutschland ist und weltweit Yogalehrer, Meditationsleiter, Entspannungs- und Ayurveda-Therapeuten ausbildet. Außerdem arbeitet Marion Neises als Business-Coach und Medientrainerin.

Marion Neises ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Quellen 
 Steffen Ball: Er trat zurück, damit wir sie sehen können, BILD Zeitung, 7. September 1995, Mainz / Wiesbaden S. 3.
 Marion Schmidt: LEONARDO und das Theater, plus Deutsche Welle, 5/1998, S. 2.
 Sekt zum zehnten Geburtstag, Trierischer Volksfreund, 30. April 1996, 101/1996, S. 14.
 n-tv verliert Front-Frauen, Deutscher Fernsehdienst, defd 1994
 Neues Gesicht in „Neues um Neun“, Die Rheinpfalz, 13. September 1995, 213/1995
 Neu: Fünf Minuten länger, Die Rheinpfalz, 6. Januar 1997, 4/1997

Einzelnachweise

Weblinks 
 Die 4 Ebenen des Yoga – Yogalehrerin Marion Neises im Interview auf gymondo.de
 Der Yogaboom fordert seinen Tribut auf life-on.de
 Executive & Business Coach

Journalist (Deutschland)
Unternehmer (Deutschland)
Fernsehmoderator (Deutschland)
Person (Yoga)
Deutscher
Geboren 1967
Frau